Muntstraat 6 (Hoorn), rijksmonument in Hoorn (Noord-Holland)
 Muntstraat 6 (Utrecht), rijksmonument in Utrecht